

Musica 
 Gli anni d'oro – album di Little Tony del 1990
 Gli anni d'oro – raccolta Raffaella Carrà del 1996
 Gli anni d'oro – album di Mal del 1998
 Gli anni d'oro – singolo di Jake La Furia del 2013

Altro 
 Gli anni d'oro – serie televisiva del 1992
 Gli anni d'oro – albo a fumetti di Max Pezzali e Ade Capone del 1995
 Gli anni d'oro – libro del 1943 di Laura Ingalls Wilder

Pagine correlate 
Età dell'oro (disambigua)